Varios buques de la Royal Navy británica, han recibido el nombre HMS Royal Sovereign:

 , navío de línea de 102 cañones botado en 1637. Posteriormente, fue renombrado Royal Sovereign y prestó servicio durante la guerra Anglo-holandesa, y posteriormente, en la Guerra de los Nueve Años. Participó entre otras en las batallas navales de Beachy Head y La Hougue. Fue reconstruido por dos veces en 1661 y 1685, con cambios tan extensivos en apariencia y tamaño, que estos, hicieron que se le considerase un Nuevo barco. Finalmente, ardió en un incendio accidental en Chatham el 27 de enero de 1697.
  fue un navío de línea botado en 1701. Fue el buque insignia del almirante George Rooke durante la Guerra de Sucesión Española. Permaneció bajo "gran reparación" entre 1722 y 1725 que fueron tan extensivas, que provocaron que se le considerase un nuevo barco. Finalmente, fue desguazado en 1766.
  fue un navío de línea botado en 1786. Fue el buque insignia del Almirante Collingwood's durante la Batalla de Trafalgar el 21 de octubre de 1805.
 , botado originalmente en 1857 era in navío de 131 cañones con propulsión por hélice, fue convertido entre 1861 y 1863 en el primer buque torre de la Royal Navy. Fue vendido para desguace en 1885.
 , botado en 1891, daba nombre a su clase de ocho acorazados pre-Dreadnought de 15 000 t construidos bajo el acta naval de defensa de 1889. fue desguazado en 1913.
 , botado en mayo de 1915, era un acorazado de la clase Revenge de 27 500 t de desplazamiento y armado con ocho cañones de 381 mm, participó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Fue transferido a la Armada Soviética en 1944 que lo renombró Arkhangelsk, en 1949 fue devuelto a Gran Bretaña y donde fue desguazado.

Notas 

Nombres de buques británicos